Bargiel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Bargiel (1783–1841), deutscher Violinist und Klavier- und Gesangspädagoge
 Andrzej Bargiel (* 1988), polnischer Skibergsteiger, Skitourengeher, Bergläufer und Kletterer
 Mariane Bargiel (1797–1872), deutsche Pianistin und Sopranistin
 Przemysław Bargiel (* 2000), polnischer Fußballspieler
 Woldemar Bargiel (1828–1897), deutscher Komponist